Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1972 — 39-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 7 квітня по 22 квітня 1972 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 50-й чемпіонат Європи.

Група А Прага, Чехословаччина 7 квітня — 22 квітня 1972.

Група В Бухарест, (Румунія) 24 березня — 2 квітня 1972.

Група С Меркуря-Чук, (Румунія) 3 березня — 12 березня 1972.

Чемпіонат світу Група А

Результати (1 коло)

Результати (2 коло)

Підсумкова таблиця

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Йорма Валтонен
 Захисник  Франтішек Поспішил
 Нападник  Олександр Мальцев

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисники  Франтішек Поспішил —  Олдржих Махач
 Нападники  Валерій Харламов —  Володимир Вікулов —  Олександр Мальцев

Приз «Справедливої гри» дістався збірній СРСР.

Чемпіонат світу Група В

Результати

Підсумкова таблиця

Чемпіонат світу Група С

Результати

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів  
 Архів 

 

1972 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Чехословаччині
Квітень 1972
Спортивні змагання у Празі